Fotboll vid internationella öspelen 2011 kan syfta på:

Fotboll vid internationella öspelen 2011 (damer)
Fotboll vid internationella öspelen 2011 (herrar)

Internationella öspelen